Богема (фр. bohème) — многозначное слово:

 Богема — эксцентричный стиль жизни, характерный для определенной части художественной интеллигенции.
 «Богема» — опера в четырёх актах Джакомо Пуччини.
 «Богема» — опера Руджеро Леонкавалло.
 «La Bohème» («Богема») — песня Шарля Азнавура
 «Богема» — фильм 1926 года, снят режиссёром Кингом Видором по мотивам романа Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы».
 «Богема» — фильм 2005 года, экранизация одноименного бродвейского мюзикла, получившего Пулитцеровскую премию и премию Тони.
 Bohème — стихотворение.
 Boheme — музыкальный альбом.

См. также 
 Бохо
 Богемия (значения)